Джа́ба Липа́ртия (; 16 ноября 1987, Тбилиси, ГССР, СССР) — грузинский футболист, полузащитник. Имеет опыт выступлений за сборную Грузии.

Карьера 
Джаба начал свою карьеру в родном городе, в одноимённом клубе. В скором времени он перешёл в клуб «ВИТ Джорджия», вместе с которым смог добиться серебряных медалей в чемпионате Грузии в 2008 году, а в 2009 году получил и золотую медаль.

Когда у игрока закончился контракт с прежним клубом, он перешёл в луганскую «Зарю». За клуб из Луганска впервые сыграл 20 марта 2011 года в матче против клуба «Оболонь» из Киева. Летом 2017 года перешёл в «Анжи», однако в январе 2018 года покинул клуб, проведя 6 матчей в чемпионате России.

Карьера в сборной 
В первый раз был вызван в национальную сборную в 2010 году, 10 октября. Тогда команда Грузии проиграла Черногории 1:2. В 2012 году был вызван в сборную Грузии для участия в отборочных матчах к ЕВРО-2012, но так и не сыграл там. В 2016 году вызван в сборную Грузии на отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2018 против Молдавии.

Достижения 
 «ВИТ Джорджия»
 Чемпион Грузии (1): 2008/09
 Серебряный призёр чемпионата Грузии (1): 2007/08
 «Заря»
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (1): 2016/17

Статистика

Клубная 

В скобках указано место команды по окончании сезона

Сборная

Матчи и голы за сборную 

Итого: 2 матча / 0 побед, 0 ничьих, 2 поражения.

Примечания 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Металлург» Рустави
Игроки ФК «ВИТ Джорджия»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Самтредиа»
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Бухара»
Футбольные тренеры Грузии